El nombre Daymán puede referirse a:
Geografía
 Río Daymán, río uruguayo, afluente del río Uruguay.
 Termas del Daymán, atractivo turístico cerca de la ciudad uruguaya de Salto.
Historia
 Batalla del Daymán, combate armado ocurrido en 1754 en el actual territorio de Uruguay.
Personas
 Daymán Antúnez (1917-1992), pintor uruguayo.